Die Saison 1985/86 war die elfte Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Vorrunde in vier Gruppen mit je zehn Mannschaften aufgeteilt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Allsvenskan, während die übrigen acht Mannschaften in einer Qualifikationsrunde antreten mussten, in die die Ergebnisse aus der Hauptrunde übernommen wurden. Die beiden Erstplatzierten jeder Qualifikationsrunde qualifizierten sich für die Playoffs. Die Letztplatzierten der Qualifikationsgruppen stiegen direkt in die Division 2 ab, während die Vorletzten in der Relegation antreten mussten.

Von den acht Mannschaften der Allsvenskan qualifizierten sich die beiden Erstplatzierten für das Allvenskan-Finale, dessen Gewinner direkt in die Elitserien aufstieg, während der Verlierer in der Kvalserien eine weitere Möglichkeit zum Aufstieg erhielt. Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 der Allsvenskan qualifizierten sich ebenfalls für die zweite Playoffrunde. Die beiden Playoff-Gewinner sowie der Allsvenskan-Finalverlierer und der Vorletzte der Elitserien trafen in der Kvalserien um Aufstieg bzw. Klassenerhalt aufeinander, deren Erstplatzierter in der folgenden Spielzeit in der Elitserien antreten durfte.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Allsvenskan 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs 
Erste Runde
 Piteå HC – IK Vita Hästen 0:2 (1:8, 3:10)
 VIK Hockey – CRIF 2:0 (6:1, 14:3)
 Mora IK – Malmö IF 0:2 (5:6, 5:10)
 Rögle BK – Sundsvall IF 2:0 (4:3, 5:4)

Zweite Runde
 Strömsbro/Gävle – IK Vita Hästen 2:1 (5:8, 5:4, 4:3)
 Västra Frölunda HC – VIK Hockey 1:2 (5:4, 5:8, 7:8)
 Örebro IK – Malmö IF 2:0 (8:0, 4:3)
 Hammarby IF – Rögle BK 2:1 (1:2, 2:1, 9:2)

Dritte Runde
 Örebro IK – VIK Hockey 0:2 (3:4, 4:9)
 Hammarby IF – Strömsbro/Gävle 2:0 (9:4, 4:2)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1985
Eishockeysaison 1985/86